Abdul Aziz Keita (1990. június 17. –) guineai labdarúgó, az AS Kaloum Star kapusa.

Jegyzetek 

1981-ben született személyek
Élő személyek
Guineai labdarúgók
Labdarúgókapusok